Открытый чемпионат Нью-Йорка по теннису 2020 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Нью-Йорке (США) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 804 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2019 году турнир проходил в период с 10 февраля по 16 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2020
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"| Разряд
!width="200"| Победитель
!width="200"| Финалист
!width="100"| Счёт финала

|-
| style="text-align:left; background:#EFEFEF;" | Мужской одиночный
| style="text-align:left; background:#cfc;" | Кайл Эдмунд
| style="text-align:left; background:#D8BFD8;" | Андреас Сеппи 
| style="text-align:left;" |7-5 6-1 
 
|-
| style="text-align:left; background:#EFEFEF;" | Мужской парный
| style="text-align:left; background:#cfc;" |  Доминик Инглот   Айсам-уль-Хак Куреши| style="text-align:left; background:#D8BFD8;" |  Стив Джонсон   Рейлли Опелка
| style="text-align:left;" | 7-6(7-5) 7-6(8-6)
|}

 Рейтинговые очки 

 
 Посев игроков 

 Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 3 Февраля 2020Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:  Брейден Шнур 
  Брайан Шай 
  Джек Сок 
 Теннисисты, победившие в квалификации:  Го Соэда 
  Джейсон Джанг
  Данило Петрович
  Паоло ЛоренциТеннисисты, счастливые участницы квалификации (LL): 

 Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 3 Февраля 2020Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:'''
  Джон Изнер /  Томми Пол
  Шоун Джексон /  Остап Коваленко

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Нью-Йорк
Теннис
Февраль 2020 года
Открытый чемпионат Нью-Йорка по теннису